«Баффи — истребительница вампиров» — американский сериал, созданный Джоссом Уидоном, премьера которого состоялась 10 марта 1997 года. Его финал состоялся 20 мая 2003 года, после семи сезонов и 144 эпизодов в целом, плюс не вышедший в эфир пилотный эпизод.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! colspan="2" rowspan="2"| Телеканал
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| style="background:#2A426E;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Баффи — истребительница вампиров»#Сезон 1 (1997)|1]]
| 12
| 10 марта 1997
| 2 июня 1997
| rowspan="5"| The WB
|-
| style="background:#A41C1E;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Баффи — истребительница вампиров»#Сезон 2 (1997—1998)|2]]
| 22
| 15 сентября 1997
| 19 мая 1998
|-
| style="background:#4D5C34;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Баффи — истребительница вампиров»#Сезон 3 (1998—1999)|3]]
| 22
| 29 сентября 1998
| 13 июля 1999
|-
| style="background:#222222;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Баффи — истребительница вампиров»#Сезон 4 (1999—2000)|4]]
| 22
| 5 октября 1999
| 23 мая 2000
|-
| style="background:#6B070F;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Баффи — истребительница вампиров»#Сезон 5 (2000—2001)|5]]
| 22
| 26 сентября 2000
| 22 мая 2001
|-
| style="background:#E0882F;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Баффи — истребительница вампиров»#Сезон 6 (2001—2002)|6]]
| 22
| 2 октября 2001
| 21 мая 2002
| rowspan="2"| UPN
|-
| style="background:#006269;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Баффи — истребительница вампиров»#Сезон 7 (2002—2003)|7]]
| 22
| 24 сентября 2002
| 20 мая 2003
|}

Эпизоды

Сезон 1 (1997)

Сезон 2 (1997—1998)

Сезон 3 (1998—1999)

Сезон 4 (1999—2000)

Сезон 5 (2000—2001)

Сезон 6 (2001—2002)

Сезон 7 (2002—2003)

См. также 
 Баффи — истребительница вампиров (фильм)
 Баффи — истребительница вампиров (сезон 8)

Примечания

Ссылки 
 

Сезоны телесериала «Баффи — истребительница вампиров»